Vzoreček může znamenat:
vzorec
malý vzorek, malý vzor, případně zdrobnělina některého z dalších významů slova vzor